Дюгомье́ () — фамилия французского происхождения.

 Дюгомье, Жак Франсуа (1738—1794) — французский дивизионный генерал эпохи революционных войн.
 улица Дюгомье (rue Dugommier) в 12-м округе Парижа в 1867 году названа в его честь.
 станция «Дюгомье» на 6-й линии парижского метро.
 бульвар Дюгомье (boulevard Dugommier) в Марселе.